Esistono due comuni francesi con questo nome

Germigny – Marna
Germigny – Yonne